Intertotocupen 1995 var 1995 års upplaga av Intertotocupen ("Tipscupen"). Semifinalerna, som då var sista omgången i turneringen, vanns av Strasbourg och Bordeaux från Frankrike. Båda lagen gick till Uefacupen 1995/1996, där Bordeaux tog sig till final där man dock förlorade mot Bayern München från Tyskland.

Gruppspel
Gruppspelet bestod av 12 grupper om 5 lag i varje grupp. Lagen möter varandra en gång, vilket ger fyra matcher per lag – varav två hemmamatcher och två bortamatcher. Vinnaren i varje grupp samt de fyra bästa tvåorna gick vidare till åttondelsfinalerna.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler
De två vinnarna gick vidare till Uefacupen 1996/1997. Notera att ingen final spelades.

Se även 
 Uefa Champions League 1995/1996
 Uefacupen 1995/1996

Referenser

Webbkällor 
 

1995
Fotbollssäsongen 1995
1995 i Europa